Нарахари:

 Нарахари Саракара — кришнаитский поэт и святой, живший в Бенгалии в конце XV — первой половине XVI века.
 Нарахари Чакраварти — бенгальский кришнаитский святой, богослов и агиограф, живший в конце XVII — первой половине XVIII века.